Carlos Zárate ist der Name folgender Personen:

* Carlos Zárate (Boxer) (* 1951), mexikanischer Boxer
 Carlos Zárate (Radsportler) (* 1980), spanischer Radrennfahrer